Курдю́мов — русская фамилия.

 Курдюмовы — русский дворянский род.

Известные носители:
 Курдюмов, Александр Борисович (род. 1967) — депутат Государственной Думы VI созыва от ЛДПР.
 Курдюмов, Александр Вячеславович (1938—2021) — украинский физик, член-корреспондент НАН Украины (2000).
 Курдюмов, Андрей Петрович (род. 1972) — советский и казахстанский футболист.
 Курдюмов, Борис Георгиевич (род. 1950) — российский дипломат.
 Курдюмов, Валерий Николаевич — иллюстратор русских сказок, сотрудник издательства Сытина.
 Курдюмов, Валериан Иванович (1853—1904) — инженер.
 Курдюмов, Василий Кузьмич (1822—1862) — хирург.
 
 Курдюмов, Всеволод Валерианович (1892—1956) — поэт Серебряного века.
 Курдюмов, Георгий Вячеславович (1902—1996) — советский физик и материаловед, академик РАН, Герой Социалистического Труда.
 Курдюмов, Леонид Леонидович (1939—2012) — советский и латвийский политический деятель.
 Курдюмов, Михаил Григорьевич (1869—1924) — российский учёный-архивист, археограф.
 Курдюмов, Николай Иванович (род. 1960) — российский садовод, популяризатор органического земледелия, автор книг.
 Курдюмов, Сергей Павлович (1928—2004) — математик, физик, основоположник нелинейной динамики, член-корреспондент РАН.
 Курдюмов, Степан Никитич (XVIII век) — харьковский и московский второй гильдии купец, меценат, ближайший сподвижник Каразина, Карпова и Урюпина.
 

 Курдюмова, Лариса Алексеевна (род. 1950) — оперная певица (меццо-сопрано), Народная артистка России.